Spartak Moscova () este un club de fotbal din Moscova, Rusia.

Istoric

Clubul Spartak Moscova a fost fondat imediat în perioada post-bolșevică (după Revoluția Bolșevică) la 18 aprilie 1922. Fondarea clubului Spartak Moscova a reprezentat o reacție la ceea ce se întâmpla în lumea sportului sovietic. Armata rusă patrona CSKA Moscova, poliția rusă deținea Dinamo Moscova, iar Căile Ferate conduceau Lokomotiv Moscova. În 1922 a fost creată de către sindicat Spartak Moscova care a fost văzută ca "Echipa tuturor".

Marele sportiv Nikolai Starostin, a intrat în contact cu Alexandr Kosarev, secretarul Uniunii Tineretului Comunist, care au avut o influență în sport și doreau extinderea ramurilor sale. În noiembrie 1934, cu finanțare Kosarev l-a angajat pe Starostin și frații săi cu scopul de a construi o echipă puternică. Echipa și-a schimbat numele în Spartak Moscova. Cei patru frați Starostin, au avut un rol important în formarea echipei. Cei 4 frați au evoluat pentru Spartak în anii '30, și au fost supuși represiunilor înainte de Al Doilea Război Mondial pentru faptul că făceau parte din cel mai hulit club de către autorități.

Evoluția echipamentului

Lotul actual

Palmares

Uniunea Sovietică 

Top Liga Sovietică
 Campioană (12): 1936, 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989
 Cupa URSS
 Campioană (10): 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992
 Cupa Federației URSS
 Campioană (1): 1987

Rusia 

 Prima Ligă Rusă
 Campioană (9): 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
 Finalistă (4): 2005, 2006, 2007, 2009
 Cupa Rusiei
 Campioană (3): 1994, 1998, 2003

Cupă și campionat

URSS 

{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-bgcolor="#efefef"
! Sezon
! Div.
! Pos.
! Pl.
! W
! D
! L
! GS
! GA
! P
!Cupa
!colspan=2|Europa
!Golgheteri
!?
|-
||1936 (s)||rowspan="40"|1st||bgcolor="bronze"|3||6||3||1||2||12||7||13||-||colspan="2"|-||align="left"| Glazkov - 4||align="left"| Kozlov
|-
||1936 (a)||bgcolor="gold"|1||7||4||2||1||19||10||17||QF||colspan="2"|-||align="left"| Glazkov - 7||align="left"| Kozlov
|-
||1937||bgcolor="silver"|2||16||8||5||3||24||16||37||R16||colspan="2"|-||align="left"| Rumyantsev - 8||align="left"| Kvashnin
|-
||1938||bgcolor="gold"|1||25||18||3||4||74||19||39||bgcolor="gold"|W||colspan="2"|-||align="left"| Sokolov - 18||align="left"| Kvashnin  P.Popov
|-
||1939||bgcolor="gold"|1||26||14||9||3||58||23||37||bgcolor="gold"|W||colspan="2"|-||align="left"| Semyonov - 18||align="left"| P.Popov
|-
||1940||bgcolor="bronze"|3||24||13||5||6||54||35||31||-||colspan="2"|-||align="left"| Semyonov - 13  Kornilov - 13||align="left"| Gorokhov
|-
||1944||colspan="8"|no league competition||SF||colspan="2"|-||align="center"|-||align="left"| Kvashnin
|-
||1945||10||22||6||3||13||22||44||15||R16||colspan="2"|-||align="left"| Timakov - 7||align="left"| Isakov  Wohlrat
|-
||1946||6||22||8||5||9||38||40||21||bgcolor="gold"|W||colspan="2"|-||align="left"| Salnikov - 9||align="left"| Wohlrat
|-
||1947||8||24||6||9||9||34||26||21||bgcolor="gold"|W||colspan="2"|-||align="left"| Dementyev - 9||align="left"| Wohlrat
|-
||1948||bgcolor="bronze"|3||26||18||1||7||64||34||37||bgcolor="silver"|RU||colspan="2"|-||align="left"| Konov - 15||align="left"| Kvashnin
|-
||1949||bgcolor="bronze"|3||34||21||7||6||93||43||49||SF||colspan="2"|-||align="left"| Simonyan - 26||align="left"| Dangulov
|-
||1950||5||36||17||10||9||77||40||44||bgcolor="gold"|W||colspan="2"|-||align="left"| Simonyan - 34||align="left"| Dangulov
|-
||1951||6||28||13||5||10||50||35||31||QF||colspan="2"|-||align="left"| Simonyan - 10||align="left"| Dangulov  Gorokhov  Glazkov
|-
||1952||bgcolor="gold"|1||13||9||2||2||26||12||20||bgcolor="silver"|RU||colspan="2"|-||align="left"| Paramonov - 8||align="left"| Sokolov
|-
||1953||bgcolor="gold"|1||20||11||7||2||47||15||29||QF||colspan="2"|-||align="left"| Simonyan - 14||align="left"| Sokolov
|-
||1954||bgcolor="silver"|2||24||14||3||7||49||26||31||R16||colspan="2"|-||align="left"| Ilyin - 11||align="left"| Sokolov
|-
||1955||bgcolor="silver"|2||22||15||3||4||55||27||33||SF||colspan="2"|-||align="left"| Parshin - 13||align="left"| Gulyaev
|-
||1956||bgcolor="gold"|1||22||15||4||3||68||28||34||-||colspan="2"|-||align="left"| Simonyan - 16||align="left"| Gulyaev
|-
||1957||bgcolor="bronze"|3||22||11||6||5||43||28||28||bgcolor="silver"|RU||colspan="2"|-||align="left"| Simonyan - 12||align="left"| Gulyaev
|-
||1958||bgcolor="gold"|1||22||13||6||3||55||28||32||bgcolor="gold"|W||colspan="2"|-||align="left"| Ilyin - 19||align="left"| Gulyaev
|-
||1959||6||22||8||8||6||32||28||24||-||colspan="2"|-||align="left"| Isaev - 8||align="left"| Gulyaev
|-
||1960||7||30||15||7||8||52||32||37||R16||colspan="2"|-||align="left"| Ilyin - 13||align="left"| Simonyan
|-
||1961||bgcolor="bronze"|3||30||16||8||6||57||34||40||R16||colspan="2"|-||align="left"| Khusainov - 14||align="left"| Simonyan
|-
||1962||bgcolor="gold"|1||32||21||5||6||61||25||47||R16||colspan="2"|-||align="left"| Sevidov - 16||align="left"| Simonyan
|-
||1963||bgcolor="silver"|2||38||22||8||8||65||33||52||bgcolor="gold"|W||colspan="2"|-||align="left"| Sevidov - 15||align="left"| Simonyan
|-
||1964||8||32||12||8||12||34||32||32||SF||colspan="2"|-||align="left"| Sevidov - 6||align="left"| Simonyan
|-
||1965||8||32||10||12||10||28||26||32||bgcolor="gold"|W||colspan="2"|-||align="left"| Khusainov - 5  Reingold - 5||align="left"| Simonyan
|-
||1966||4||36||15||12||9||45||41||42||QF||colspan="2"|-||align="left"| Osyanin - 15||align="left"| Gulyaev
|-
||1967||7||36||13||14||9||38||30||40||R32||CWC||R16||align="left"| Khusainov - 8||align="left"| Salnikov  Simonyan
|-
||1968||bgcolor="silver"|2||38||21||10||7||64||43||52||R32||colspan="2"|-||align="left"| Khusainov - 14||align="left"| Simonyan
|-
||1969||bgcolor="gold"|1||32||24||6||2||51||15||54||R32||colspan="2"|-||align="left"| Osyanin - 16||align="left"| Simonyan
|-
||1970||bgcolor="bronze"|3||32||12||14||6||43||25||38||QF||colspan="2"|-||align="left"| Khusainov - 12||align="left"| Simonyan
|-
||1971||6||30||9||13||8||35||31||31||bgcolor="gold"|W||ECC||R32||align="left"| Kiselyov - 5  Silagadze - 5  Piskarev - 5||align="left"| Simonyan
|-
||1972||11||30||8||10||12||29||30||26||bgcolor="silver"|RU||UC||R32||align="left"| Papaev - 4  Andreev - 4  Piskarev - 4||align="left"| Simonyan
|-
||1973||4||30||14||8||8||37||28||31||QF||CWC||QF||align="left"| Piskarev - 12||align="left"| Gulyaev
|-
||1974||bgcolor="silver"|2||30||15||9||6||41||23||39||QF||colspan="2"|-||align="left"| Piskarev - 10||align="left"| Gulyaev
|-
||1975||10||30||9||10||11||27||30||28||R16||UC||R64||align="left"| Lovchev - 8||align="left"| Gulyaev
|-
||1976 (s)||14||15||4||2||9||10||18||10||-||UC||R16||align="left"| Pilipko - 2  Lovchev - 2  Bulgakov - 2||align="left"| Krutikov
|-
||1976 (a)||bgcolor="pink"|15||15||5||3||7||15||18||13||R32||colspan="2"|-||align="left"| Bulgakov - 6||align="left"| Krutikov
|-
||1977||2nd||bgcolor="lightgreen"|1||38||22||10||6||83||42||54||R16||colspan="2"|-||align="left"| Yartsev - 17||align="left"| Beskov
|-
||1978||rowspan="14"|1st||5||30||14||5||11||42||33||33||R16||colspan="2"|-||align="left"| Yartsev - 19||align="left"| Beskov
|-
||1979||bgcolor="gold"|1||34||21||10||3||66||25||50||Qual.||colspan="2"|-||align="left"| Yartsev - 14||align="left"| Beskov
|-
||1980||bgcolor="silver"|2||34||18||9||7||49||26||45||SF||colspan="2"|-||align="left"| Rodionov - 7||align="left"| Beskov
|-
||1981||bgcolor="silver"|2||34||19||8||7||70||40||46||bgcolor="silver"|RU||ECC||QF||align="left"| Gavrilov - 21||align="left"| Beskov
|- 
||1982||bgcolor="bronze"|3||34||16||9||9||59||35||41||Qual.||UC||R32||align="left"| Shavlo - 11||align="left"| Beskov
|-
||1983||bgcolor="silver"|2||34||18||9||7||60||25||45||R16||UC||R16||align="left"| Gavrilov - 18||align="left"| Beskov
|-
||1984||bgcolor="silver"|2||34||18||9||7||53||29||45||QF||UC||QF||align="left"| Rodionov - 13||align="left"| Beskov
|-
||1985||bgcolor="silver"|2||34||18||10||6||72||28||46||R16||UC||R16||align="left"| Rodionov - 14||align="left"| Beskov
|-
||1986||bgcolor="bronze"|3||30||14||9||7||52||21||37||SF||UC||R16||align="left"| Rodionov - 17||align="left"| Beskov
|-
||1987||bgcolor="gold"|1||30||16||11||3||49||26||42||R16||UC||R16||align="left"| Rodionov - 12  Cherenkov - 12||align="left"| Beskov
|-
||1988||4||30||14||11||5||40||26||39||QF||UC||R32||align="left"| Rodionov - 12||align="left"| Beskov
|-
||1989||bgcolor="gold"|1||30||17||10||3||49||19||44||QF||ECC||R16||align="left"| Rodionov - 16||align="left"| Romantsev
|-
||1990||5||24||12||5||7||39||26||29||R16||UC||R32||align="left"| Shmarov - 12||align="left"| Romantsev
|-
||1991||bgcolor="silver"|2||30||17||7||6||57||30||41||QF||ECC||SF||align="left"| Mostovoi - 13  Radchenko - 13||align="left"| Romantsev
|-
||1992||-||colspan="8"|-||bgcolor="gold"|W||UC||R32||align="center"|-||align="left"| Romantsev
|}

Rusia 

{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-bgcolor="#efefef"
! Sezon
! Div.
! Pos.
! Pl.
! W
! D
! L
! GS
! GA
! P
!Cupa
!colspan=2|Europa
!Golgheteri
!?
|-
||1992||rowspan="19"|1st||bgcolor="gold"|1||26||18||7||1||62||19||43||-||colspan="2"|-||align="left"| Radchenko - 12||align="left"| Romantsev
|-
||1993||bgcolor="gold"|1||34||21||11||2||81||18||53||R32||CWC||SF||align="left"| Beschastnykh - 18||align="left"| Romantsev
|-
||1994||bgcolor="gold"|1||30||21||8||1||73||21||50||bgcolor="gold"|W||UCL||GS||align="left"| Beschastnykh - 10||align="left"| Romantsev
|-
||1995||bgcolor="bronze"|3||30||19||7||5||76||26||63||SF||UCL||GS||align="left"| Shmarov - 16||align="left"| Romantsev
|-
||1996||bgcolor="gold"|1||35||22||9||4||72||35||75||bgcolor="silver"|RU||UCL||QF||align="left"| Tikhonov - 16||align="left"| Yartsev
|-
||1997||bgcolor="gold"|1||34||22||7||5||67||30||73||QF||UC||R32||align="left"| Kechinov - 11||align="left"| Romantsev
|-
||1998||bgcolor="gold"|1||30||17||8||5||58||27||59||bgcolor="gold"|W||UCL  UC||Qual. SF||align="left"| Tsymbalar - 10||align="left"| Romantsev
|-
||1999||bgcolor="gold"|1||30||22||6||2||75||24||72||R32||UCL||GS||align="left"| Tikhonov - 19||align="left"| Romantsev
|-
||2000||bgcolor="gold"|1||30||23||1||6||69||30||70||SF||UCL  UC||GS R32||align="left"| Titov - 13||align="left"| Romantsev
|-
||2001||bgcolor="gold"|1||30||17||9||4||56||30||60||QF||UCL||2nd GS||align="left"| Titov - 11  Robson - 11||align="left"| Romantsev
|-
||2002||bgcolor="bronze"|3||30||16||7||7||49||36||55||R32||UCL||GS||align="left"| Beschastnykh - 12||align="left"| Romantsev
|-
||2003||10||30||10||6||14||38||48||36||bgcolor="gold"|W||UCL||GS||align="left"| Pavlyuchenko - 10||align="left"| Romantsev  Chernyshov  Fedotov
|-
||2004||8||30||11||7||12||43||44||40||R32||UC UIC||R16 QF||align="left"| Pavlyuchenko - 10||align="left"| Scala  Starkov 
|-
||2005||bgcolor="silver"|2||30||16||8||6||47||26||56||R32||colspan="2"|-||align="left"| Pavlyuchenko - 11||align="left"| Starkov 
|-
||2006||bgcolor="silver"|2||30||15||13||2||60||36||58||bgcolor="silver"|RU||colspan="2"|-||align="left"| Pavlyuchenko - 18||align="left"| Starkov  Fedotov
|-
||2007||bgcolor="silver"|2||30||17||8||5||50||30||59||SF||UCL  UC||GS R32||align="left"| Pavlyuchenko - 14||align="left"| Fedotov  Cherchesov
|-
||2008||8||30||11||11||8||43||39||44||R32||UCL  UC||Qual. R32||align="left"| Bazhenov - 6  Pavlyuchenko - 6  Pavlenko - 6  Welliton - 6||align="left"| Cherchesov  M.Laudrup
|-
||2009||bgcolor="silver"|2||30||17||4||9||61||33||55||QF||UCL  UC||Qual. GS||align="left"| Welliton - 21||align="left"| M.Laudrup  Karpin
|-
||2010||colspan="8"|TBD||R16||colspan="2"|-||align="center"|TBD||align="left"| Karpin
|}

Antrenori 

 Antrenor principal - Vladimir Fedotov 
 Antrenor secund - Serghei Rodionov

Jucători importanți 

Russia/USSR
 Nikolay Abramov
 Dmitri Alenichev
 Dimitri Ananko
 Nikita Bazhenov
 Vladimir Beschastnykh
 Artyom Bezrodny
 Denis Boyarintsev
 Aleksandr Bubnov
 Viktor Bulatov
 Maksim Buznikin
 Vladimir Bystrov
 Fyodor Cherenkov
 Stanislav Cherchesov
 Sergei Gorlukovich
 Rinat Dasayev
 Vadim Evseev
 Aleksandr Filimonov
 Anatoli Ilyin
 Anatoli Isayev
 Valery Karpin
 Valery Kechinov
 Vagiz Khidiyatullin
 Galimzyan Khusainov
 Dmitri Khlestov
 Yuri Kovtun
 Anatoly Krutikov
 Vasili Kulkov
 Igor Lediakhov
 Evgenii Lovchev
 Gennady Logofet
 Ramiz Mamedov
 Vladimir Maslachenko
 Anatoli Maslyonkin
 Alexander Mirzoyan
 Gennady Morozov
 Aleksandr Mostovoi
 Mukhsin Mukhamadiev
 Igor Netto
 Ruslan Nigmatullin
 Yuri Nikiforov
 Viktor Onopko
 Aleksei Paramonov
 Roman Pavlyuchenko
 Andrei Piatnitski
 Nikolai Pisarev
 Pavel Pogrebnyak
 Dmitri Popov

 Dmitri Radchenko
 Rashid Rakhimov
 Sergey Rodionov
 Oleg Romantsev
 Ivan Saenko
 Alexander Samedov
 Yuri Sevidov
 Nikita Simonyan
 Aleksandr Starostin
 Andrei Starostin
 Nikolay Starostin
 Petr Starostin
 Sergey Shavlo
 Igor Shalimov
 Aleksandr Shirko
 Valeri Shmarov
 Dmitri Sychev
 Yegor Titov
 Andrey Tikhonov
 Dmitri Torbinski
 Ilia Tsymbalar
 Georgi Yartsev
 Sergei Yuran

Argentina
 Fernando Cavenaghi
 Clemente Rodríguez

Austria
 Emanuel Pogatetz
 Martin Stranzl

Brazil
 Alex
 Géder
 Marcão
 Moises
 Mozart
 Robert
 Robson
 Welliton

Belarus
 Yegor Filipenko

Cameroon
 Jerry-Christian Tchuissé

Croatia
 Stipe Pletikosa

Czech Republic
 Martin Jiránek
 Radoslav Kováč

Germany
 Malik Fathi

Georgia
 Zhano Ananidze

Ghana
 Quincy

Hungary
 Szabolcs Sáfár

Latvia
 Andrejs Štolcers

Lithuania
 Gintaras Staučė
 Ignas Dedura

Macedonia
 Goran Maznov
 Igor Mitreski

Moldova
 Serghei Covalciuc

Poland
 Wojciech Kowalewski

Romania
 Adrian Iencsi
 Florin Șoavă
 Gabriel Tamaș
  
Senegal
 Ali Ibra Kebe

Serbia
 Dušan Petković
 Mihajlo Pjanović
 Nemanja Vidić

Ukraine
 Maksym Kalynychenko
 Dmytro Parfenov
 Vladyslav Vashchuk

Uruguay
 Marcelo Sosa

Antrenori

Bibliografie
 
 Riordan, Jim (2008). Comrade Jim: The Spy Who Played for Spartak.

Legături externe 

 Site oficial
Official Facebook Page
Official Twitter Page

Spartak
Moscova
Fondări în 1922